Веб Сити има више значења:
 Веб Сити (Мисури)
 Веб Сити (Оклахома)